Het Engelse woord voor ruimte (doorverwijspagina)
 ruimte (astronomie)
 Space (Franse band), Franse band die elektronische muziek maakt
 Space (Steve Jolliffe), studioalbum van Steve Jolliffe
 Space (1985), ook James A. Michener's Space, gefictionaliseerde miniserie over het Amerikaanse ruimteprogramma
 Space (televisiezender), ook CTV Sci-Fi Channel, Canadees televisiekanaal
 Space (discotheek), discotheek in Ibiza-stad

Zie ook 
 Spacerock
 Spacedisco